Zugrăvescu est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1930-2019), géophysicien roumain
, joueur roumain de handball

Homonymie de patronyme